Betancuria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Betancuría, ort, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Betancuria (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Betancuria (park), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Spanienförgreningar